Кубок Квебека 2014 — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в канадском городе Квебек и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2014 году турнир прошёл с 8 по 14 сентября. Соревнование завершало серию хардовых турниров в регионе, расположенную вокруг US Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Луция Шафаржова
 в парном разряде —  Алла Кудрявцева и  Анастасия Родионова

Общая информация 
Лидером посева в одиночном соревновании стала Винус Уильямс (№ 20 в мире на тот момент); американка не без проблем дошла до финала, где уступила несеянной сопернице: Мирьяне Лучич-Барони из Хорватии. 32-летняя европейка впервые за 16 лет добралась до матча подобного уровня, завоевав свой третий титул на соревнованиях ассоциации; 34-летняя американка во второй раз в сезоне добралась до финала канадских соревнований и во второй раз уступила (ранее в Монреале она уступила на этой стадии Агнешке Радваньской).

Лидерами посева в парном турнире стали Кристина Младенович и Тимея Бабош (№ 13 и № 14 в мире на тот момент); француженка и венгерка уверенно пробились в полуфинал, но там не смогли справиться с будущими чемпионками: Луцией Градецкой и Мирьяны Лучич Барони. Кроме них чешка и хорватка переиграли ещё один сеянный альянс: Юлия Гёргес / Андреа Главачкова — в финале. Лучич благодаря этим победам стала первой в истории кубка теннисисткой, выигравшей в один год и одиночный и парный турниры.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мирьяна Лучич-Барони обыграла  Винус Уильямс со счётом 6-4, 6-3.
 Лучич-Барони выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Уильямс уступает 2-й финал в сезоне и 30-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Луция Градецкая /  Мирьяна Лучич-Барони обыграли  Юлию Гёргес /  Андреа Главачкову со счётом 6-3, 7-6(8).
 Градецкая выигрывает 1-й титул в сезоне и 18-й за карьеру в туре ассоциации.
 Лучич-Барони выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Кубок Квебека

 WTA Тур 2014 года
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Сентябрь 2014 года
2014